Gombás (Ukrajna)
Gombás (Szlovákia)
Csicsógombás Románia, 1920-ig Szolnok-Doboka megye, Nagyilondai járás
Meggyesgombás, 1920-ig Szatmár vármegye, ma Szatmár megye, Románia